New Alexandria kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Alexandria (Ohio)
New Alexandria (Pennsylvania)